Sylvester, forma anglófona "Silvestre", é um termo utilizado para referenciar o dia 31 de dezembro (véspera de ano novo). Como nome, deriva de sylvania que significa "floresta" em latim.

Prenomes 
 Sylvester James - cantor de música disco
 Sylvester Stallone - ator
 Sylvester McCoy - ator
 Sylvester Terkay - lutador de luta livre norte-americano

Sobrenomes 
 Dean Sylvester - jogador de hóquei norte-americano
 Harold Sylvester - ator americano
 James Joseph Sylvester - matemático inglês
 Joshua Sylvester - poeta inglês
 Michael Sylvester - cantor de ópera norte-americano
 Robin Sylvester - músico inglês
 Sherry Sylvester - jornalista
 Tamzin Sylvester - jornalista e apresentador inglês
 William Sylvester - ator norte-americano
 William Henry Thomas Sylvester - oficial do exército e cirurgião inglês

Lugares 
 Saint-Sylvestre (desambiguação)
 Sylvester (Geórgia)
 Sylvester (Virgínia Ocidental)
 Sylvester (Wisconsin)
 Cratera Sylvester, na Lua, em homenagem a James Joseph Sylvester.

Ver também 
 Sylvester, personagem dos Looney Tunes
 Silvestre (desambiguação)
 São Silvester (desambiguação)
 Saint-Sylvestre (desambiguação)

Desambiguação